Soudal Quick-Step Devo Team er et belgisk cykelhold, som cykler i den europæiske UCI kontinental-klasse. Holdet blev etableret med start fra 1. januar 2015, og fungerer fra 2023 som talenthold for UCI World Tour-holdet .

Holdet

2023

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 
 

Cykelhold fra Belgien
Etableret i 2015